Un prytanée (du grec ancien πρυτανήιον / prutanếion, « présidence ») peut désigner :

dans la Grèce antique : un prytanée, le lieu où siègent les magistrats d'une cité et où se trouve le feu sacré qui ne s'éteint jamais.
en France et dans certains pays francophones : un établissement d'enseignement dépendant souvent de l'institution militaire, dont :
le Prytanée français : créé en l'an III (1794-1795) dans les murs du lycée Louis-le-Grand, il est destiné aux boursiers et reçoit le nom de « prytanée » en souvenir du Prytanée d'Athènes où les citoyens qui avaient bien mérité de la patrie étaient nourris aux frais de l'État. En l'an VIII, il est divisé en quatre collèges (Paris, Compiègne, Saint-Cyr-l'École, Saint-Germain-en-Laye). Après la création des lycées en 1802, seul le collège de Saint-Cyr garde le nom de Prytanée et devient réservé aux fils des militaires tombés sur le champ de bataille (le collège de Compiègne est quant à lui transformé en École des arts et métiers).
le Prytanée national militaire : en 1805, le Prytanée de Saint-Cyr devient « Prytanée militaire français », sa vocation militaire est renforcée, les élèves ne pouvant plus y préparer une carrière civile. En 1808, le Prytanée est transféré à La Flèche dans les bâtiments de l'ancien collège royal.
à l'imitation du Prytanée de La Flèche, de nombreux pays francophones ont créé un Prytanée militaire (Prytanée militaire de Bembéréké au Bénin, Prytanée militaire du Kadiogo au Burkina Faso, Prytanée militaire de Libreville au Gabon, Prytanée militaire de Kati au Mali, Prytanée militaire de Niamey au Niger, Prytanée militaire de Saint Louis au Sénégal).